Por Batesville pode estar à procura de:
Batesville (Arkansas)
Batesville (Indiana)
Batesville (Maine)
Batesville (Mississippi)
Batesville (Ohio)
Batesville (Texas)

Desambiguação